Třemošnice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Třemošnice, Stadt im Okres Chrudim
 Třemošnice, Ortsteil von Ostředek, Okres Benešov
 Třemošnice, zu Hromnice gehörige Einschicht im Okres Plzeň-sever